Bob Jones peut désigner :
 Bob Jones, Sr., évangéliste chrétien fondateur de la  ;
 Bob Jones, Jr., fils de Bob Jones, Sr., second président de l'université ;
 Bob Jones III, petit-fils de Bob Jones, Sr., troisième président de l'université ;
 Bob Jones (baseball, 1989), joueur américain de baseball né en 1889 ;
 Bob Jones, joueur et entraîneur américain de baseball né en 1949 ;
 Bob Jones (ingénieur du son), ingénieur du son américain ;
 Bob Jones (marionnettiste), marionnettiste et ingénieur ayant travaillé pour Disney ;
 Bob Jones, joueur de rugby à XV gallois ;
 Bob Jones Award, trophée de l'United States Golf Association ;
 Bob Jones High School, Madison, plus important collège de l'état d'Alabama ;
 Bob Jones University, université de Caroline du Sud.

Voir aussi 
 Bobby Jones 
 Robert Jones (homonymie)